Мулино — топоним:

Россия 
 Мулино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Мулино — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Мулино — село в Нагорском районе Кировской области.
 Мулино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Мулино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Мулино — посёлок в Володарском районе Нижегородской области.
 Мулино — деревня в Володарском районе Нижегородской области.

Другое 
 Мулино — полигон у посёлка Мулино в Нижегородской области.
 Мулино — аэродром в 5 км восточнее посёлка Мулино в Нижегородской области.
  (Moulineaux) — коммуна во Франции, регион Верхняя Нормандия, департамент Приморская Сена.

См. также 
 Мулин
 Мулина
 Муллино
Исси-ле-Мулино